Alison Riske era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Andrea Hlaváčková.

Il singolare del torneo di tennis AEGON Pro Series Barnstaple 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anne Keothavong che ha battuto in finale Marta Domachowska 6–1, 6–3.

Teste di serie

  Mona Barthel (semifinali)
  Heather Watson (secondo turno)
  Anne Keothavong (campionessa)
  Andrea Hlaváčková (secondo turno)

 Alexandra Cadanțu (primo turno, ritiro)
 Eva Birnerová (primo turno)
 Anastasija Rodionova (primo turno)
 Michaëlla Krajicek (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

AEGON Pro Series Barnstaple 2011